Национальный буркинийский алфавит () — сводный алфавит для записи языков Буркина-Фасо (до 1984 — Верхней Вольты). Был разработан Национальной комиссией по языкам Верхней Вольты в 1976 году в качестве набора символов, предназначенного для использования алфавитами всех национальных языков этой страны и утверждён указом 79/055/PRES/ESRS от 2 февраля 1979 года. Алфавит содержит 42 символа (11 для гласных и 31 для согласных). Сводный алфавит заменил ранее действовавшие неунифицированные алфавиты для ряда языков Верхней Вольты.

Алфавиты языков Буркина-Фасо 
 Бамана: a, an, b, c, d, e, en, ɛ, ɛn, f, g, h, i, in, j, k, l, m, n, ɲ, ŋ, o, on, ɔ, ɔn, p, r, s, t, u, un, w, y, z
 Бваму: a, ã, b, ɓ, c, d, e, ɛ, ɛ̃, f, h, i, ĩ, k, kh, l, m, n, ɲ, o, ɔ, ɔ̃, p, r, s, t, u, ũ, v, w, y, z
 Бирифор: a, ã, aa, b, ɓ, c, d, e, ẽ, ɛ, ɛ̃, f, g, gb, h, i, ĩ, ɩ, ɩ̃, j, k, kp, l, 'l, m, n, ŋm, ny, o, õ, ɔ, ɔ̃, p, r, s, t, u, ũ, ʋ, ʋ̃, v, w, y, ƴ
 Биса (диалект барка): a, b, d, e, ǝ, ɛ, f, g, h, i, ɩ, k, l, m, n, ɲ, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, ʋ, v, w, y, z
 Биса (диалект лебир): a, an, b, c, d, e, ǝ, ɛ, ɛn, f, g, h, i, ɩ, j, k, l, m, n, ny, ŋ, o, ɔ, ɔn, p, r, s, t, u, ʋ, v, w, y, z
 Бобо: a, b, d, e, ɛ, f, g, gb, i, k, kp, l, m, n, o, ɔ, p, r, s, sh, t, u, v, w, y, zh
 Винье: a, ã, b, ɓ, c, d, e, ɛ, ɛ̃, f, g, h, i, ɩ, ɩ̃, j, k, l, m, n, o, ɔ, ɔ̃, p, r, s, t, u, ʋ, ʋ̃, v, w, y, z
 Гурманчема: a, an, b, c, d, e, en, f, g, gb, i, in, j, k, kp, l, m, n, ñ, ŋ, ŋm, o, on, p, r, s, t, u, un, w, y
 Дагари: a, ã, b, ɓ, c, d, e, ẽ, ɛ, ɛ̃, f, g, gb, h, 'h, i, ĩ, ɩ, ɩ̃, j, k, kp, l, 'l, m, n, ŋm, ny, o, õ, ɔ, ɔ̃, p, r, s, t, u, ũ, ʋ, ʋ̃, v, w, 'w, y, ƴ, z
 Дзуун: a, an, b, c, d, dz, e, en, ɛ, ɛn, f, g, gb, i, in, j, k, kp, l, m, n, ɲ, ŋ, ŋm, o, on, ɔ, ɔn, p, r, s, sh, t, ts, u, un, v, w, x, y, z, zh
 Дьюла: a, an, b, c, d, e, en, ɛ, ɛn, f, g, h, i, in, j, k, l, m, n, ɲ, ŋ, o, on, ɔ, ɔn, p, r, s, t, u, un, v, w, y, z
 Дьян: a, ã, b, ɓ, c, d, ɗ, e, ẽ, ɛ, ɛ̃, f, g, gb, h, i, ĩ, j, k, kh, kp, l, m, n, ɲ, o, õ, ɔ, ɔ̃, p, ph, r, s, t, th, u, ũ, v, w, y, z
 Каан: a, aa, ã, ãa, b, d, e, ee, ɛ, ɛɛ, f, g, gb, h, ', i, ii, ĩ, ĩi, ɩ, ɩɩ, ɩ̃, ɩ̃ɩ, k, kh, kp, l, m, n, ɲ, ŋ, o, oo, ɔ, ɔɔ, p, ph, r, s, t, th, u, uu, ũ, ũu, ʋ, ʋ̃, ʋ̃ʋ, w, y
 Караборо: a, aa, ã, b, c, d, e, ee, ẽ, ɛ, ɛ̃, f, g, gb, h, i, ĩ, j, k, l, m, mb, mm, mp, n, nc, nd, ng, ngb, ŋ, o, õ, ɔ, ɔ̃, p, r, s, t, ty, u, ũ, v, w, y
 Касем: a, b, c, d, e, ǝ, ɛ, f, g, h, i, ɩ, j, k, l, m, n, ny, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, ʋ, v, w, y, z
 Конабере: a, an, b, d, e, en, ɛ, ɛn, f, g, gb, h, i, in, ɩ, ɩn, j, k, kp, l, m, n, ɲ, ŋ, ŋm, o, on, ɔ, ɔn, p, r, s, t, u, ʋ, ʋn, w, y
 Коромфе: a, ǝ, b, d, e, ɛ, f, g, h, i, ɩ, k, l, m, n, ny, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, ʋ, v, w, y, z
 Кусаал: a, ã, b, d, e, ẽ, ɛ, f, g, gb, h, i, ĩ, ɩ, k, kp, l, m, n, ŋ, õ, ɔ, p, r, s, t, u, ũ, ʋ, v, w, y, z
 Лаа-лаа бваму: a, b, ɓ, c, d, e, ɛ, ɛ̃, f, h, i, ĩ, k, kh, l, m, n, ɲ, o, ɔ, p, r, s, t, u, ũ, v, w, y, z
 Лоби: a, b, ɓ, c, d, e, ɛ, ǝ, f, g, gb, h, i, ɩ, j, k, kh, kp, l, 'l, m, n, ɲ, o, ɔ, p, ph, r, s, t, th, u, ʋ, v, w, y, ƴ
 Льеле: a, ã, b, c, d, e, ẽ, ǝ, ə̃, ɛ, ɛ̃, f, g, i, ĩ, j, k, l, ly, m, n, ny, ŋw, o, õ, ɔ, ɔ̃, p, r, rh, s, sh, t, u, ũ, v, w, y, z, zh
 Марка: a, an, b, c, d, e, en, ɛ, ɛn, f, g, h, i, in, j, k, l, m, n, ɲ, ŋ, o, on, ɔ, ɔn, p, r, s, sh, t, u, un, v, w, y, z, zh
 Мооре: a, ã, b, d, e, ẽ, ɛ, f, g, h, i, ĩ, ɩ, k, l, m, n, o, õ, p, r, s, t, u, ũ, ʋ, v, w, y, z
 Само-матья: a, b, c, d, e, ǝ, ɛ, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ɲ, o, ɔ, p, r, s, t, u, v, w, y, z
 Само-маяа: a, b, c, d, e, ɛ, f, g, h, i, ɩ, j, k, l, m, n, ɲ, o, ɔ, p, r, s, t, u, ʋ, w, y, z
 Северный нуни: a, b, c, d, e, ǝ, ɛ, f, g, h, i, ɩ, j, k, l, m, n, ɲ, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, ʋ, v, w, y, z
 Сиаму: a, aŋ, b, d, e, ɛ, ɛŋ, f, g, gb, h, i, iŋ, j, k, kp, l, m, n, ɲ, ŋm, o, ɔ, ɔŋ, p, r, s, sh, t, u, w, y
 Сисале: a, ã, b, ɓ, c, d, e, ẽ, ɛ, f, g, gb, h, i, ĩ, ɩ, ɩ̃, j, k, l, m, n, ny, ŋ, o, õ, ɔ, ɔ̃, p, r, s, t, u, ʋ, ʋ̃, v, w, y, z
 Сонгай: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ɲ, ŋ, o, p, r, s, š, t, u, w, y, z, ž
 Сугите: a, b, c, d, e, ɛ, f, g, gb, ʔ, i, ɩ, j, k, l, m, n, ɲ, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, v, w, x, y, z
 Тамашек: a, ă, b, d, e, ǝ, f, g, ɣ, h, i, j, k, l, m, n, ŋ, o, q, r, s, š, t, u, w, x, y, z
 Турка: a, aa, ã, ãa, b, bl, by, c, cw, d, e, ɛ, ɛ̃, ǝ, ǝǝ, ə̃, ə̃ǝ, f, g, gb, h, hy, i, ie, iɛ, ii, ĩ, ĩɛ ɩ, j, k, kw, l, lw, m, my, n, ɲ, ŋm, o, ɔ, ɔ̃, p, r, s, t, u, uo, uɔ, uu, ũ, ũɔ, ũu, v, w, y, z
 Тусья: a, ã, ah, ãh, b, d, e, eh, ẽ, ẽh, ɛ, ɛ̃, f, gb, i, ĩ, ɩ, ɩ̃, k, l, m, n, o, oh, õ, õh, ɔ, ɔ̃, p, r, s, t, u, ũ, v, w, y
 Фарефаре: a, ã, b, d, e, ẽ, ɛ, f, g, h, i, ĩ, ɩ, k, l, m, n, ŋ, o, õ, ɔ, p, r, s, t, u, ũ, ʋ, v, w, y, z
 Фула: a, ', b, ɓ, c, d, ɗ, e, f, g, h, i, j, k, l, m, mb, n, nd, ng, nj, ny, ŋ, o, p, r, s, t, u, w, y, ƴ
 Черма: a, b, c, d, e, ɛ, f, g, gb, h, i, k, kp, l, m, n, ny, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, v, w, y
 Южный нуни: a, b, c, d, e, ǝ, ɛ, f, g, h, i, ɩ, j, k, l, m, n, ny, ŋ, o, ɔ, p, r, s, t, u, ʋ, v, w, y, z
 Южный само: a, ã, b, d, e, ǝ, ɛ, ɛ̃, f, g, h, i, ĩ, k, l, m, n, ny, o, ɔ, p, r, s, t, u, ũ, w, y, z

Примечания 

Языки Буркина-Фасо
Буркина-Фасо